Pickens County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Pickens County, Alabama
 Pickens County, Georgia
 Pickens County, South Carolina